Vallsjön heißen folgende Seen in Schweden:
 Vallsjön (Älvdalen) in der Gemeinde Älvdalen, Dalarnas län
 Vallsjön (Bräcke) in der Gemeinde Bräcke, Jämtlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Dorotea, Västerbottens län
 Vallsjön (64° 1' N, 16° 52' O)
 Vallsjön (64° 20' N, 16° 6' O)
 Vallsjön (Gullspång) in der Gemeinde Gullspång, Västra Götalands län
 zwei Seen in der Gemeinde Härjedalen, Jämtlands län
 Vallsjön (61° 41' N, 14° 28' O)
 Vallsjön (62° 0' N, 14° 27' O)
 Vallsjön (Hornslandet) auf der Halbinsel Hornslandet, Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 Vallsjön (Hudiksvall) in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 drei Seen in Malung-Sälen, Dalarnas län
 Vallsjön (60° 38' N, 13° 41' O)
 Vallsjön (60° 45' N, 13° 20' O)
 Vallsjön (61° 6' N, 12° 51' O)
 Vallsjön (Nässjö) in den Gemeinden Nässjö und Sävsjö, Jönköpings län
 Vallsjön (Norberg) in der Gemeinde Norberg, Västmanlands län
 Vallsjön (Ockelbo) in der Gemeinde Ockelbo, Gävleborgs län
 Vallsjön (Orsa) in der Gemeinde Orsa, Dalarnas län
 Vallsjön (Sala) in der Gemeinde Sala, Västmanlands län
 Vallsjön (Smedjebacken) in der Gemeinde Smedjebacken, Dalarnas län
 Vallsjön (Sollefteå) in der Gemeinde Sollefteå, Västernorrlands län
 Vallsjön (Ulricehamn) in den Gemeinden Ulricehamn, Västra Götalands län, Jönköping und Mullsjö, Jönköpings län

Siehe auch:
 Vällsjön
 Lill-Vallsjön
 Lilla Vallsjön in der Gemeinde Surahammar, Västmanlands län
 Mellom-Vallsjön in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Nedre Vallsjön in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Norra Vallsjön
 Öster-Vallsjön
 Övre Vallsjön in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Rändings-Vallsjön in der Gemeinde Härjedalen, Jämtlands län
 Stor-Vallsjön
 Stora Vallsjön in der Gemeinde Sala, Västmanlands län
 Södra Vallsjön
 Väster-Vallsjön